Locomotiva FNM 290 – locomotiva a vapore che ha prestato servizio sulle linee delle Ferrovie Nord Milano
Locomotiva FS 290 – locomotiva a vapore dapprima della Rete Adriatica (dove costituirono il gruppo 350 bis) e poi delle Ferrovie dello Stato (FS)